Дмитровский — русская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Дмитровский, Алексей Захарович (1927—2018) — русский литературовед и поэт.
 Дмитровский, Виктор Иванович (1834—1902) — русский генерал.
 Дмитровский, Иван Ильич — Георгиевский кавалер; подпоручик; 9 октября 1917.
 Дмитровский, Павел Григорьевич (1872—1946) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Таллинский и Эстонский.

Топоним

Россия 
 Дмитровский — посёлок в Аннинском районе Воронежской области.
 Дмитровский — хутор в Козельском районе Калужской области.
 Дмитровский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Дмитровский — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 «Дмитровский» — парк в Дмитровском районе Москвы.

См. также 
 Дмитровский переулок
 Дмитровский район
 Дмитровский уезд
 Дмитровская
 Дмитровское
 Димитровский